La competizione della pistola 50 metri di tiro a segno ai Giochi della XVI Olimpiade si è svolta il giorno 30 novembre 1956 al Merrett Rifle Range a Williamstown.

Risultato

Bibliografia

Collegamenti esterni 

P1